Dans la mythologie grecque, Héra est l'épouse de Zeus, protectrice du couple et de la fécondité. Son nom a été donné ou est utilisé par :

Toponyme 
 Lac Héra, un lac des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises

Science 
 En astronomie,  est un astéroïde ( porta également quelque temps le nom d'Héra).
Hera est une mission de l'Agence spatiale européenne et une sonde spatiale européenne faisant partie du programme de coopération internationale AIDA.
 HERA est un accélérateur de particules du centre de recherche DESY.

Musique 
 Hera est une auteur-compositeur-interprète islando-néo-zélandaise.
 Héra, album du rappeur français Georgio, sorti en .

Autres 
 HERA est une entreprise publique italienne de gestion de l'eau, de production d'électricité et de transport de gaz.
 Héra est un personnage créé par Marvel Comics, basé sur la divinité grecque.
 Hera (Firefly) est une lune de la franchise .